Моллов — болгарская фамилия. Известные носители:
 Моллов, Али (1970) — болгарский борец вольного стиля.
 Моллов, Русчу Георгиевич (1867—1925) — русский государственный деятель.

 Моллова, Люба (1947—2020) — болгарская легкоатлетка.